Isolde Mathilde Liebherr  (* 10. Juli 1949 in Memmingen) ist eine deutsch-schweizerische Unternehmerin.

Leben 
Isolde Liebherr wuchs im oberschwäbischen Kirchdorf und Biberach als viertes von fünf Kindern des Firmengründers Hans Liebherr auf. Nach dem Abitur absolvierte sie ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und erreichte den akademischen Abschluss Diplom-Kauffrau. In der Mitte der siebziger Jahre übernahm sie innerhalb der Firmengruppe Liebherr die Sparte Dienstleistungen und kümmerte sich dort im Speziellen um die Hotels und sonstigen Liegenschaften des Unternehmens. 

Von diesen seien nur stellvertretend das Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs, das Löwen-Hotel Schruns oder das Hotel The Dunloe in Killarney genannt. An ihrem Geburtsort Memmingen betreibt die Liebherr-Gruppe das Hotel Falken. 

Sie ist Mutter dreier Töchter und wohnt in Bulle in der Schweiz.

Unternehmensleitung 
Nach dem Tod des Vaters 1993 und dem Verzicht ihrer Brüder Hans, Hubert und Markus übernahm sie zusammen mit Willi Liebherr den Konzern in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Einzige Aktionäre sind Familienmitglieder der Familie Liebherr.

Ehrungen und Auszeichnungen 
 Botschafterin der Friedensglocke des Alpenraumes 2001
 2012: Ehrendoktorwürde der National University of Ireland at Cork

Sponsoring 
Isolde Liebherr engagiert sich finanziell im Springreitsport. Dem ehemaligen Schweizer Weltklassereiter Markus Fuchs stellte sie dessen erfolgreichstes Pferd Tinka's Boy zur Verfügung. Ihre Nichte Christina Liebherr gewann mit den Schweizer Springreitern die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2008.

Stammbaum

Literatur

Weblinks 
 Website der Firma Liebherr
 Lebenslauf von Isolde Liebherr auf friedensglocke.at

Einzelnachweise 

Industrieller
Unternehmer (Baden-Württemberg)
Unternehmer (Schweiz)
Isolde
Person (Bulle FR)
Deutscher Emigrant in die Schweiz
Person (Memmingen)
Ehrendoktor der National University of Ireland
Deutscher
Schweizer
Geboren 1949
Frau